Concita De Gregorio – giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica italiana
Eduardo de Gregorio – sceneggiatore, regista cinematografico e dialoghista argentino
Emmanuele De Gregorio – cardinale e vescovo cattolico italiano
Giacomo De Gregorio – glottologo italiano
Giuseppe De Gregorio – pittore italiano
Leopoldo de Gregorio – politico e diplomatico italiano
Litterio De Gregorio Alliata – politico italiano
Marco De Gregorio – pittore italiano
Pascual De Gregorio – calciatore cileno
Pietro de Gregorio (1480 circa–1533) – giurista italiano
Raffaele de Gregorio – calciatore neozelandese
Salvatore De Gregorio – pittore e decoratore italiano
Sergio De Gregorio – giornalista e politico italiano
Sergio De Gregorio – nuotatore italiano
Stéfano de Gregorio – attore argentino
Toni De Gregorio – regista e sceneggiatore italiano

Pagine correlate
Giovanni de Gregorio